Rytterne på det danske cykelhold Team CSC for 2006-sæsonen var:

2006